Иван То́карев: Токарев, Иван Демьянович (1920—2014) — воспитанник А. С. Макаренко, участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена «Отечественная война» II ст., двух орденов Красной Звезды и 16 медалей, полковник запаса. 
 Токарев, Иван Иванович (ок. 1823—1884) — городской голова Красноярска (1882—1884).